Haematoloechus är ett släkte av plattmaskar. Haematoloechus ingår i familjen Haematoloechidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Haematoloechus